Исраэль Беер (, ; 9 октября 1912 — 1 мая 1966) — гражданин Израиля. Будучи высокопоставленным гражданским сотрудником Министерства обороны Израиля, он был арестован в 1961 году и обвинен в шпионаже в пользу СССР. 
Бывший подполковник, военный аналитик и эксперт в области военной истории, он занимался написанием книги о войне Израиля за независимость.

До переезда в Израиль 
Биография Исраэля Беера до прибытия в Израиль известна только с его слов.

Родился в Вене в еврейской семье. Изучал гуманитарные науки в Венском университете. В студенческие годы увлекался социалистическими идеями. По окончании университета получил степень доктора наук. Работал в Бургтеатре и параллельно учился в военной академии. Принадлежал к военизированной организации Республиканский шуцбунд, созданной для борьбы с фашизмом. Затем в 1936 году Исраэль Беер отправился воевать в Испанию на стороне республиканцев. После поражения республиканцев он вернулся в Вену, где увлёкся идеями сионизма. После эмиграции в Израиль он вступил в организацию Хагана.

Разведка Моссад проверяла биографию Исраэля Беера и пришла к выводу, что это только легенда. Не удалось найти подтверждающих материалов ни об учёбе в университете или академии, ни об участии его в войне в Испании. Также не была обнаружена какая либо информация о родителях Беера. Было высказано предположение, что Исраэль Беер не является евреем.

В Израиле 
Во время войны за независимость Исраэль Беер был назначен заместителем начальника оперативного отдела генерального штаба. В это время он познакомился с такими видными деятелями Израиля, как Шимон Перес, Давид Бен-Гурион, Шауль Авигур, и другими. 

После войны стал военным советником премьер министра Израиля Бен-Гуриона. Он также занимал пост начальника военной разведки АМАН. 
Кроме того, он был одним из руководителей партии просоветской Объединенной рабочей партии (МАПАМ), которую из-за левых взглядов не включили в правительство Бен-Гуриона, руководил её службой безопасности.

После выхода в отставку в 1951 году перешёл в партию МАПАЙ, которую возглавлял Бен-Гурион.

В 1955 году Исраэль Беер вернулся в Министерство обороны, но уже как гражданский служащий. Благодаря покровительству Шимона Переса он занимал ряд важных постов. Участвовал в комиссии по подготовке военного положения, участвовал в контактах с зарубежными партнёрами - военными и разведслужбами. Занимаясь написанием официальной истории борьбы Израиля за независимость, он получил доступ к ряду секретных архивов Министерства обороны. В 1959 году Исраэль Беер возглавил первый в стране факультет военной истории в Тель-Авивском университете.

Арест 
Контрразведка Израиля и, в частности, её руководитель Иссер Харель, заинтересовалась Исраэлем Беером в середине 1950-х годов из-за его принадлежности к партии Мапам, придерживающейся левой идеологии. Подозрения израильских спецслужб усилились в связи с несанкционированными контактами Исраэля Беера с руководителем германской разведки БНД и посещением социалистических стран. Наблюдение за Беером продолжалось вплоть до 1961 года, когда контрразведка Израиля зафиксировала контакт с пресс-атташе посольства СССР Виктором Соколовым, который, по сведениям израильских спецслужб, был сотрудником советской разведки. При обыске у Беера был найден портфель с секретными документами, среди которых находился список израильских заводов, которые производят военное снаряжение, а также выдержки из дневника Бен-Гуриона.

По одной из версий, Беера мог выдать подполковник Войска Польского и ценный сотрудник Министерства общественной безопасности Польши Михал Голеневский, сотрудничавший с западными разведками с 1958 года.

Исраэль Беер не признал работу на советскую разведку. Разведка Моссад специально занималась его биографией до приезда на Ближний Восток, и она не была подтверждёна. Было установлено, что некий бедный еврейский студент по имени Исраэль Беер действительно существовал в Вене в 1930-е годы, однако это был совсем другой человек. Было установлено, что он исчез в 1938 году, когда его двойник прибыл в Палестину. Предполагается, что советская разведка ждала около 20 лет, прежде чем задействовала своего агента.

На суде Исраэль Беер признал, что имел контакты с работниками советского посольства, но заявил, что контактировал из чисто идеологических соображений, считая, что Израиль должен сближаться со странами с коммунистическими режимами. 
Суд приговорил его в начале к 10 годам, позднее, после апелляции защиты, срок был увеличен до 15 лет. 

Исраэль Беер умер в тюрьме в 1966 году. Находясь в тюрьме, Беер написал книгу «Проблемы безопасности Израиля», в которой доказывал вред односторонней ориентации Израиля на Запад.

Ссылки 
 Кто вы, мистер Беер? Советский разведчик проник в руководство Израиля и добыл секреты НАТО. Мир так и не узнал его имени // Лента. Ру, 29 сентября 2020

Литература 
 Прохоров Д. Спецслужбы Израиля. М:ОЛМА-ПРЕСС, 2002. ISBN 5-7654-2102-4

Примечания 

Источники разведки СССР
Офицеры Израиля
Умершие в тюрьмах